Feliciano López era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo superando in finale Richard Gasquet per 6-3, 65-7, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Richard Gasquet (finale)
  Aleksandr Dolgopolov (ritirato)
  Feliciano López (campione)
  Guillermo García-López (secondo turno)

  Ivo Karlović (primo turno) 
  Gilles Simon (secondo turno) 
  Santiago Giraldo (primo turno) 
  Federico Delbonis (primo turno)

Qualificati 

  Tobias Kamke (secondo turno)
  Blaž Rola (primo turno)

  Andrej Kuznecov (primo turno) 
  Chris Guccione (primo turno)

Lucky loser 
  Víctor Estrella Burgos (secondo turno)

Wildcard 

  Kyle Edmund (primo turno)
  Daniel Evans (primo turno)

  James Ward (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2014
ATP World Tour 2014